Хеди Амара Нуира (5 апреля 1911, Монастир, протекторат Тунис — 25 января 1993, Ла-Марса, Тунис) — тунисский политический деятель, премьер-министр Туниса (1970—1980).

Биография 
Среднее образование получил в Тунисе, в 1937 г. окончил юридический факультет Парижского университета, по возвращении на родину вернулся занялся адвокатской практикой.

Активно участвовал в национально-освободительном движении, которое возглавила партия «Новый Дустур». В 1938 г. был арестован французскими колониальными властями и выслан во Францию.

В 1943 г. вернулся в Тунис, выступал за сотрудничество со странами антигитлеровской коалиции. В послевоенные годы вместе с другими руководителями «Нового Дустура» развернул активную деятельность по сплочению тунисского национально-освободительного движения.

В 1942—1954 — генеральный секретарь партии «Новый Дустур».

В 1954—1955 — министр торговли в колониальном правительстве Туниса, в сентябре 1955 — сентябре 1958 — министр финансов

После провозглашения независимости страны (1956) являлся одним из ближайших сподвижников президента Хабиба Бургибы, в 1958—1970 — председатель административного совета Центрального банка Туниса, государственный министр (1969), министр экономики (июнь 1970), министр внутренних дел (в сентябре-октябре 1971).

2 ноября 1970 — 23 апреля 1980 — премьер-министр Туниса, одновременно, в 1971—1980 — генеральный секретарь Социалистической дустуровской партии. В апреле 1972 посещал СССР с официальным визитом.

Правительство Нуира отошло от социалистических экспериментов кабинета-предшественника, определявшихся решениями Национального планового совета под председательством министра экономики А. бен Салаха, взяв курс на экономическую либерализацию. Считался наиболее вероятным преемником Бугрибы на посту главы государства, однако в 1980 г. после инсульта был вынужден уйти из политики.

Примечания

Источники 
de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1031508

Министры финансов Туниса
Министры внутренних дел Туниса
Премьер-министры Туниса
Премьер-министры, вступившие в должность в 1970-е годы